Комаром может относиться к следующим топонимам:

 Комаром — город в медье Комаром-Эстергом, Венгрия;
 Комаром — комитат Венгерского королевства;
 Комаром — бывшее наименование города Комарно, Словакия;
 Комаром — бывшее наименование медье Комаром-Эстергом, Венгрия.